Big in Japan bezeichnet:

 eine britische Punkband, siehe Big in Japan (Band)
 ein Lied der deutschen Gruppe Alphaville, siehe Big in Japan (Lied)
 ein Lied des Franzosen Martin Solveig, siehe Martin Solveig/Diskografie
 ein Lied des US-Amerikaners Tom Waits